Le tournoi de tennis de Tampa Bay est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1982, classée en catégorie Series 4, se dispute du 11 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Jaeger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Kiyomura et Paula Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tampa Bay
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1982
Tampa Bay
Tennis aux États-Unis en 1982
Compétition de tennis à Tampa
Tennis en octobre 1982